Detta är en lista över vulkaner i Tyskland.

Tyskland
Vulkaner
 Lista